est un mot anglais signifiant « parcours joyeux ». Il peut faire référence à :

 , type de vol de véhicule.

Jeu vidéo 

 , jeu vidéo de Xbox 360 sorti le .

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée philippine diffusée du  au  sur .

Épisode 

 , titre original du  de la  dAu-delà du réel : L'aventure continue ;
 , titre original de La Balade des souvenirs, 1 partie du  de la  de La Cinquième Dimension.

 Cinéma 

 , film américain  sorti en 1977 ;
 , film de  sorti en 1996 ;
 , film néerlandais de  sorti en 2005 ;

 Joy Ride, film suisse de  sorti en 2000 ;
 , série de films :
 , titre original de Une virée en enfer, film américain de  sorti en 2001 ;
 , titre original de Une virée en enfer 2, film de  sorti en 2008 ;
 , titre original de Une virée en enfer 3, film de  sorti en 2014.

 Musique 

 Artiste 
Joyryde artiste de musique électronique Britannique, vivant aux Etats-Unis, notamment reconnu pour son album BRAVE.

 Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d'Home Made Kazoku présente sur l'album musication sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Joyride, chanson de  présente sur l'album Joyride sorti le .

 Album 

 , album des Dramatics sorti en 1976 ;

 , album des Boom Boom Satellites sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album des  sorti en 1986 ;
 Joyride, album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 ''''', album de  sorti le .